Ура́лов — русская фамилия. Женская форма Уралова.

Известные носители 
 Уралов, Владимир Александрович (род. 1932) — советский и украинский инженер-ракетостроитель.
 Уралов, Иван Григорьевич (род. 1948) — советский и российский живописец.
 Уралов, Николай Иванович (1899—1964) — заслуженный артист РСФСР (1950).
 Уралов, Олег Владимирович (род. 1943) — советский режиссёр документального кино.
 

 Александр Уралов — псевдоним Абдурахмана Авторханова

 Уралова, Евгения Владимировна (1940—2020) — советская и российская актриса.